Эльфрида Яновна Па́куль (Па́куле) (1912—1991) — советская и латышская певица (колоратурное сопрано). Народная артистка Латвийской ССР (1947). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). Член КПСС с 1952 года.

Биография 
Э. Я. Пакуль родилась а в Риге. Брала уроки пения в 1931—1940 годах у П. Сакса (Рига) и в 1942—1946 годах Н. Г. Райского (Москва). С 1938 года выступала как концертная певица. В 1940—1941 и 1944—1956 годах в Латвийском АТОБ. В 1941—1944 годах, будучи в эвакуации, работала в Ивановской филармонии и МГАФ. В 1956—1970 годах солистка Латвийской филармонии. Депутат Верховного Совета СССР 2—3 созывов (1946—1954).

Оперные партии 

 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Антонида
 «Лакме» Л. Делиба — Лакме
 «Травиата» Дж. Верди — Виолетта
 «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Розина

Награды и премии 
 народная артистка Латвийской ССР (1947)
 орден Ленина (03.01.1956)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали
 Сталинская премия второй степени (1946) — за концертно-исполнительскую деятельность

Источники 
 

Народные артисты Латвийской ССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Сопрано
Персоналии:Латвийская национальная опера
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва